Ромоданово — село в Старожиловском районе Рязанской области России, входит в состав Старожиловского городского поселения.

География 
Село расположено в 12 км на северо-запад от райцентра рабочего посёлка Старожилово.

История 
Ромоданово в качестве сельца упоминается в писцовых и платежных книгах 1628 и 1629 годов, где оно записано за Никитой Яковлевичем Ромодановым. Казанская церковь в селе построена в 1673 году. В 1822 году вместо ветхой деревянной княгиней Анастасией Ивановной Несвицкой построена была каменная Казанская церковь с Предтеченским приделом. Тогда же была построена колокольня. В приходе имелись: церковно-приходская школа в селе Ромоданове и школа грамоты в деревне Шакшине. Церковно-приходская школа помещалась в церковном доме, на содержание ее выделялось от Пронского Уездного Отделения 30 рублей и от прихожан 20 рублей. В 1915 году в ней обучалось 20 мальчиков и 30 девочек.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая каменная церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1822 году.

Примечания 

Населённые пункты Старожиловского района